Osoby:
 Raban von der Malsburg – niemiecki polityk

Inne:
 Malsburg – ród
 Malsburg – ruiny zamku

Zobacz też:
 Malsburg-Marzell